Cronenweth ist der Familienname folgender Personen:

 Jeff Cronenweth (* 1962), amerikanischer Kameramann
 Jordan Cronenweth (1935–1996), amerikanischer Kameramann